Korczyna (gemeente)
 Korczyna (Subkarpaten)
 Korczyna (Klein-Polen)